În județul Sălaj, alegerile locale din 2020 s-au desfășurat la .

Rezultate 

2020 în România
Alegeri în 2020
Alegeri locale în România
Județul Sălaj